Teodora – imię żeńskie
 Teodora (zm. 304) – święta katolicka i prawosławna oraz męczennica z Aleksandrii
 Flavia Maximiana Teodora – córka cesarza rzymskiego Maksymiliana
 Teodora (500-548) – żona Justyniana I Wielkiego
 Teodora (zm. 928) – żona Teofilakta, konsula Tusculum 
 św. Teodora (ok. 800-867) – żona cesarza bizantyjskiego Teofila, regentka Michała III, przeciwniczka ikonoklazmu, święta Kościoła katolickiego
 Teodora (981-1056) – cesarzowa Bizancjum w 1042 i od 1055
 Teodora Komnena (ur. ok. 1145) – królowa Jerozolimy, kochanka cesarza Andronika I Komnena
 Teodora Wielka Komnena (przed 1253 – po 1285) – cesarzowa Trapezuntu
 Teodora Angelina – wnuczka cesarza Aleksego III Angelosa
 Teodora Lebenthal – polska lekarka pochodzenia żydowskiego, ukochana Bolesława Leśmiana.
 Teodora Rouppertowa – działaczka społeczna, publicystka.
 Teodora z Kosmowskich Krajewska – lekarka i nauczycielka.